Munier ist der Familienname folgender Personen:

 Amélie Munier-Romilly (1788–1875), Schweizer Malerin  
 Carlo Munier (1859–1911), italienischer Komponist, hauptsächlich für klassische Mandoline
David-François Munier (1798–1872), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Dietmar Munier (* 1954), rechtsextremer deutscher Verleger
 Émile Munier (1840–1895), französischer Maler
 Gustave-Joseph Munier (1828–1897), französischer General und Grand officier der Ehrenlegion 
 Hubert Munier (* 1948), französischer Maler und Grafiker
 Jacques Munier, französischer Radiojournalist und -produzent (France Culture)
 Laurent Munier (* 1966), französischer Handballspieler, Olympiateilnehmer 1992 (Bronzemedaille)
 Ulrich Munier (1698–1759), deutscher Theologe und Hochschullehrer

Siehe auch:
 Mounier